

Geografia 
Albania
 Levan – località della prefettura di Argirocastro
 Levan – villaggio della prefettura di Berat
 Levan – frazione del comune di Fier, nell'omonima prefettura

Croazia
 Levan Grande – isolotto disabitato dell'Istria
 Levan Piccolo – scoglio disabitato dell'Istria

Regno Unito
 St Levan – parrocchia civile costituita da vari villaggi sparsi della Cornovaglia

Stati Uniti d'America
 Levan – città dello Utah

Persone 
 Ivy Levan (1987) – cantautrice e attrice statunitense
 Levan di Cachezia (1504-1578) – re di Cachezia

Altro 
 Levan – variante georgiana del nome proprio di persona Leone
 Albert Levan – botanista e genetista svedese
 Castello di Levan – castello di Inverclyde, nel Regno Unito

Pagine correlate 
 Lewan